Nachbaur ist der Familienname folgender Personen:

 Derya Türk-Nachbaur (* 1973), deutsche Politikerin (SPD)
 Ernst Stahl-Nachbaur (1886–1960), deutscher Schauspieler

 Hermann Nachbaur (1883–1951), österreichischer Politiker (LB, VF)
 Kathrin Nachbaur (* 1979), österreichische Politikerin
 Petra Nachbaur (* 1970), österreichische Literaturwissenschaftlerin
 Ulrich Nachbaur (* 1962), österreichischer Historiker und Archivar 

Siehe auch:
 Nachbauer